Флаг муниципального образования Вику́ловский муниципальный район Тюменской области Российской Федерации является опознавательно-правовым знаком, служащим официальным символом Викуловского муниципального района.

Ныне действующий флаг утверждён 9 февраля 2007 года и подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Описание 
«Полотнище красного цвета с отношением ширины к длине 2:3, вдоль нижнего края которого на расстоянии в 1/6 ширины полотнища идёт белая полоса с габаритной шириной в 1/6 ширины полотнища, повторяющая по своей форме пояс из герба. По центру основной части полотнища помещено изображение орла с бердышами, выполненное жёлтым и белым цветами».

Обоснование символики

Примечания 

Флаги с изображением орла
Бердыш в геральдике